Sipo kan avse

 SiPo eller Sipo - en paramilitär tysk polisorganisation under Weimarrepubliken, se Sicherheitspolizei (Weimarrepubliken)
 Sipo - en gemensam benämning på Nazitysklands kriminalpolis och dess säkerhetspolis (Gestapo), se Sicherheitspolizei

Se även
Hauptamt Sicherheitspolizei - (1936–1939) tyska kriminal- och säkerhetspolisen under tredje riket